Het Europese kampioenschap allround in 1923 werd van 3 tot 4 februari 1923 verreden op de ijsbaan van het Hamar Stadion in het Noorse Hamar.

De titelverdediger was de Fin Clas Thunberg, die in 1922 Europees kampioen werd op de ijsbaan Kaisaniimenlahti in Helsinki. De Noor Harald Strøm werd voor de eerste keer kampioen.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1923
Langebaanschaatsen in 1923
Schaatsen in Noorwegen
Sport in Hamar
Schaatsen 1923